O topônimo Hull pode referir-se a:

Rio Hull - rio do Reino Unido
Hull - uma cidade na Inglaterra cujo nome completo é Kingston upon Hull
Hull - uma cidade extinta no Quebeque, Canadá, hoje parte de Gatineau

Ou pode ter referência a um navio,barco e FPSO.

Significado de Casco,parte de baixo de um navio,área onde se tem contato com a linha d´àgua.

Localidades

Hull (Condado de Tuscaloosa)
Hull (Condado de Walker)
Hull (Flórida)
Hull (Geórgia)
Hull (Illinois)
Hull (Iowa)
Hull (Massachusetts)
Hull (Minnesota)
Hull (Dakota do Norte)
Hull (Ohio)
Hull (Texas)
Hull (Virgínia Ocidental)
Hull (Marathon)
Hull (Portage)

Desambiguação